Ага Салім Ібрагім огли Атакішиєв (1903—1970) — міністр внутрішніх справ Азербайджанської РСР, генерал-майор. Депутат ВР СРСР 3-го скликання.
 Алі Саттар Атакішиєв (1906—1990) — азербайджанський радянський кінооператор, режисер, заслужений діяч мистецтв Азербайджанської РСР.
 Аслан Габіль огли Атакішиєв (1953—1992) — Національний герой Азербайджану.
 Масма Алімардан кизи Атакішиєва (1924—1999) — азербайджанська вчителька; Герой Соціалістичної Праці.
 Рауф Ісрафіл огли Атакішиєв (1925—1994) — піаніст та співак-соліст. Народний артист Азербайджанської РСР, професор.
 Атакішиєв Сахіб Магеррам огли (1967—2017) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
Азербайджанські прізвища